Osoby o tym nazwisku:
 Ben Browder – amerykański aktor
 Bill Browder – amerykański przedsiębiorca i działacz społeczny
 Dustin Browder – amerykański projektant gier komputerowych